Вейналдум () — фамилия.

Известные носители 
 Вейналдум, Джилиано (род. 1992) — нидерландский футболист.
 Вейналдум, Джорджиньо (род. 1990) — нидерландский футболист.